

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 16, w tym 8 podstawowych
 Zdroje – część miasta Drawsko Pomorskie
 Zdroje – część miasta Pasłęk
 Zdroje – część miasta Piła
 Zdroje – część miasta Szczecin
 Zdroje – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. brodnickim, w gminie Bartniczka
 Zdroje – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. bydgoskim, w gminie Osielsko
 Zdroje – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Cekcyn
 Zdroje – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Stupsk
 Zdroje – część wsi Zając w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Liw
 Zdroje – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Zdroje – kolonia wsi Sokołda w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl
 Zdroje – osada w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Lipusz
 Zdroje – osada leśna w woj. wielkopolskim, w powiecie pilskim, w gminie Łobżenica
 Zdroje – część wsi Kochowo w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Słupca
 Zdroje – część wsi Chojno-Wieś w woj. wielkopolskim, w pow. szamotulskim, w gminie Wronki
 Zdroje – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój

Nieoficjalne części wsi 
 Zdroje – nieofic. część wsi Czerwonak
 Zdroje – nieofic. przysiółek wsi Zwierzeńskie Pole

Jeziora w Polsce 
 Zdroje – jezioro na Kotlinie Gorzowskiej, w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Drezdenko;
 Zdroje – jezioro w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Człopa;

Zobacz też 
 Nowiny-Zdroje, Zimne Zdroje

Bibliografia 
Nazewnictwo geograficzne Polski. Tom 1. Hydronimy. Część 2. Wody Stojące (pdf 1840 kb)